Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 15-ös, továbbá 15A, 15D, 15I, 15M, 15Y, illetve -ös, K15-ös és M15-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 15-ös busz (Budapest)
 15A busz (Budapest)megszűnt

 15-ös busz (Debrecen)
 15A busz (Debrecen)megszűnt
 15G busz (Debrecen)
 15K busz (Debrecen)megszűnt
 15Y busz (Debrecen)
 -ös busz (Debrecen)megszűnt
 M15-ös busz (Debrecen)megszűnt

 15-ös busz (Dunaújváros)megszűnt

 15-ös busz (Győr)
 15A busz (Győr)

 15-ös busz (Kaposvár)

 15-ös busz (Kecskemét)
 15D busz (Kecskemét)

 15-ös busz (Miskolc)
15É busz (Miskolc)megszűnt
15N busz (Miskolc)megszűnt
15Y busz (Miskolc)

 15-ös busz (Nyíregyháza)megszűnt

 15-ös busz (Pápa)

 15-ös busz (Pécs)
 15A busz (Pécs)

 15-ös busz (Salgótarján)megszűnt

 15-ös busz (Sopron)megszűnt
 15A busz (Sopron)megszűnt

 15-ös busz (Szeged)megszűnt 2004-ben
 M15-ös busz (Szeged)megszűnt

 15-ös busz (Székesfehérvár)
 15A busz (Székesfehérvár)megszűnt
 15M busz (Székesfehérvár)megszűnt
 15Y busz (Székesfehérvár)

 15-ös busz (Szolnok)
 K15-ös busz (Szolnok)

 15-ös busz (Tatabánya)